Jan Filip ist der Name folgender Personen:

*Jan Filip (Prähistoriker) (1900–1981), tschechischer Historiker
Jan Filip (Eishockeyspieler), tschechischer Eishockeyspieler 
Jan Filip (Jurist) (* 1950), tschechischer Jurist und Hochschullehrer
Jan Filip (Handballspieler) (* 1973), tschechischer Handballspieler und -trainer